Юхан Челль Гарпенлёв (; ) — шведский хоккеист, крайний нападающий; тренер. Главный тренер сборной Швеции.

Игровая карьера 
Начинал хоккейную карьеру в родной Швеции. Будучи игроком «Юргорден» ИФ, был выбран на драфте НХЛ 1986 года клубом «Детройт Ред Уингз», однако впервые вышел на лёд Национальной Хоккейной Лиги только в сезоне 1990/91. К этому же периоду относятся основные достижения Юхана в качестве игрока сборной: в 1990 году он взял серебро, а в 1991 и 1992 годах золото чемпионата мира по хоккею.

В сезоне 1993/94, уже являясь игроком «Сан-Хосе Шаркс», составил атакующее трио вместе с Сергеем Макаровым и Игорем Ларионовым. В марте 1995 года Гарпенлёв перешёл в клуб «Флорида Пантерз», где в своем единственном полноценном регулярном сезоне 1995/96 установил личный рекорд по заброшенным шайбам — 23. Тогда же швед был как никогда близок к завоеванию Кубка Стэнли, но его команда уступила в финальной серии «Колорадо Эвеланш». Следующие три сезона Юхана мучили травмы, и выйти на прежний уровень результативности он так и не сумел. В 1999 году на драфте расширения НХЛ он стал одним из 26 хоккеистов, пополнивших ряды клуба «Атланта Трэшерз». 

По окончании сезона Гарпенлёв вернулся в Швецию, где и завершил профессиональную карьеру игрока.

Тренерская карьера 
Гарпенлёв с 2002 по 2005 год был помощником главного тренера в «Юргордене». Также он был помощником главного тренера сборной Швеции на Кубке мира 2004 года. С 2008 по 2010 год Гарпенлёв работал скаутом в «Даллас Старз». На чемпионатах мира 2011 и 2012 годов Гарпенлёв был менеджером сборной Швеции. В 2016 году стал помощником главного тренера сборной Швеции. В 2019 году назначен главным тренером сборной Швеции.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
  — статистика на Hockey-Reference.com  

Хоккейные нападающие
Хоккеисты Швеции
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Чемпионы Европы по хоккею с шайбой
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Юргорден»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Адирондак Ред Уингз»
Игроки «Сан-Хосе Шаркс»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки «Атланта Трэшерз»
Хоккейные тренеры Швеции
Тренеры сборной Швеции по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Детройт Ред Уингз»